Сюрзи:
 Сюрзи (деревня) — деревня в Сюрзинском сельском поселении Кезского района Удмуртии.
 Сюрзи (озеро) — озеро на границе Архангельской области и республики Коми.

См. также 
 Малые Сюрзи — деревня в Удугучинском сельском поселении Увинского района Удмуртии.
 Сюрзинская Виска — река в Архангельской области.